Вирус ве́тряной оспы, варицелла-зостер (, вирус ветряной оспы — опоясывающего герпеса), или герпесвирус человека тип 3 (ГВЧ-3, , ранее ) — вид ДНК-содержащих вирусов из рода Varicellovirus семейства герпесвирусов (Herpesviridae).

Вирус выделен в 1958 году.

Термин «варицелла» впервые применил немецкий ученый Р. Фогель (1724—1774).

В 1984 году вид зарегистрирован в Международном комитете по таксономии вирусов (ICTV), в 2016 году был переименован для отображения подсемейства, к которому относится.

Вирус вызывает две болезни:
 Ве́тряная оспа () — встречается главным образом у детей, протекает с лихорадкой, интоксикацией, сыпью в виде везикул с прозрачным содержимым;
 Опоясывающий герпес (), или опоясывающий лишай, — эндогенная инфекция взрослых, перенёсших в детстве ветряную оспу. Болезнь проявляется в виде везикулёзной сыпи по ходу нервов.

Резервуаром вируса является только человек.

Эпидемиология

Ветряная оспа 
Основная статья: Ветряная оспа

Первичное инфицирование вирусом приводит к развитию ветряной оспы, которая может привести к осложнениям, в том числе к  энцефалиту, пневмонии (либо к прямой вирусной пневмонии, либо к вторичной бактериальной пневмонии) или бронхиту (либо к вирусному бронхиту, либо ко вторичному бактериальному бронхиту). Даже после исчезновения клинических симптомов ветряной оспы вирус остается в состоянии покоя в нервной системе инфицированного человека (вирусная латентность), в ганглиях тройничного нерва и задних корешков. ВГЧ проникает через дыхательную систему. Инкубационный период составляет 10–21 день, в среднем 14 дней. Поражая кожу и периферический нерв, период болезни составляет от 3 до 4 дней. За 1–2 дня до появления сыпи этот вирус наиболее заразен. Признаки и симптомы включают пузырьки, которые наполняются гноем, разрывы и струпья до заживления. Элементы сыпи чаще всего возникают в области  лица, горла, нижней части спины, груди и плечах.

Опоясывающий лишай 
Примерно в трети случаев вирус реактивируется в более позднем возрасте, вызывая болезнь, известную как опоясывающий лишай или опоясывающий герпес. Считается, что индивидуальный риск развития опоясывающего герпеса в течение жизни составляет от 20% до 30%, или примерно 1 из 4-х человек. Однако для людей в возрасте 85 лет и старше этот риск увеличивается до 1 из 2-х. В исследовании, проведенном в Швеции Nilsson et al. (2015) ежегодная заболеваемость опоясывающим герпесом оценивается в 315 случаев на 100 000 жителей для всех возрастов и 577 случаев на 100 000 для людей в возрасте 50 лет и старше.

Опоясывающий лишай и связанная с ним боль, часто описываемая как жжение, как правило, возникают на коже, иннервируемой одним или двумя соседними чувствительными нервами, почти всегда только на одной стороне тела. Поражения кожи обычно проходят в течение нескольких недель, а боль часто сохраняется дольше. В 10–15% случаев боль сохраняется более трех месяцев, что является хроническим и часто инвалидизирующим состоянием, известным как постгерпетическая невралгия. 

Другие серьезные осложнения инфекции ветряной оспы включают менингит Молларета, воспаление артерий головного мозга, приводящее к инсульту, миелиту, офтальмологическому герпесу. При синдроме Рамсея-Ханта вирус поражает коленчатый ганглий, вызывая его поражения, которые следуют за определенными ветвями лицевого нерва. Симптомы могут включать болезненные волдыри на языке и ухе, а также одностороннюю слабость лица и потерю слуха. Заражение на начальных сроках беременности может быть опасно для плода. После первичного инфицирования может развиваться синдром Рея, проявляясь непрерывной рвотой и признаки дисфункции головного мозга, такие как сильная сонливость или агрессивное поведение. В некоторых случаях может последовать смерть или кома. Синдром Рея в основном поражает детей и подростков; использование аспирина во время инфекции может увеличить этот риск.

Морфология 
Вирус ветряной оспы тесно связан с вирусами простого герпеса (ВПГ), имея большую гомологию генома. Известные оболочечные гликопротеины (gB, gC, gE, gH, gI, gK, gL) соответствуют гликопротеинам ВПГ; однако не существует эквивалента белка gD HSV. Вирус ветряной оспы также не может продуцировать LAT (транскрипты, связанные с латентностью), которые играют важную роль в установлении латентности вируса простого герпеса. Вирионы вируса ветряной оспы имеют сферическую форму и имеют диаметр 180–200 нм. В состав их липидной оболочки входит нуклеокапсид размером 100 нм из 162 гексамерных и пентамерных капсомеров, расположенных в икосаэдрической форме. Его ДНК представляет собой одну линейную двухцепочечную молекулу длиной 125 000 нуклеотидов. Капсид окружен свободно связанными белками, известными под общим названием тегумент; многие из этих белков играют решающую роль в инициировании процесса репродукции вируса в инфицированной клетке. Тегумент, в свою очередь, покрыт липидной оболочкой, усыпанной гликопротеинами, которые отображаются на внешней стороне вириона, каждый длиной примерно 8 нм.

Геном 
Геном был впервые секвенирован в 1986 году. Это линейная дуплексная молекула ДНК, лабораторный штамм имеет 124 884 пары оснований. Геном имеет два преобладающих изомера, в зависимости от ориентации сегмента S, P (прототип) и IS (инвертированный S), которые присутствуют с одинаковой частотой при общей частоте 90–95%. Сегмент L также может быть инвертирован, что дает в общей сложности четыре линейных изомера (IL и ILS). Небольшой процент изолированных молекул представляет собой кольцевые геномы, о которых мало что известно. (Известно, что вирус ветряной оспы циркулирует при инфицировании). В геноме имеется не менее 70 открытых рамок считывания.

Эволюция 
Общность с вирусами простого герпеса 1-го и 2-го типа указывает на общего предка; пять генов (примерно из 70) не имеют соответствующих генов у вирусов простого герпеса.  Связь с другими вирусами герпеса человека менее сильна, но все же обнаруживается много гомологов и консервативных генных блоков.

Существует по крайней мере пять клад этого вируса. Клады 1 и 3 включают европейские/североамериканские штаммы; клада 2 — азиатские штаммы, особенно из Японии; и клада 5, по-видимому, базируется в Индии. Клада 4 включает некоторые штаммы из Европы, но ее географическое происхождение требует дальнейшего уточнения. Есть также четыре генотипа, которые не вписываются в эти клады. Отнесение штаммов вирусов ветряной оспы к кладам требовало последовательности всего генома вируса. Практически все молекулярно-эпидемиологические данные о глобальном распространении штаммов получены с помощью целенаправленного секвенирования отдельных регионов.

Филогенетический анализ геномных последовательностей вируса ветряной оспы разделяет штаммы дикого типа на девять генотипов (E1, E2, J, M1, M2, M3, M4, VIII и IX) . Полные последовательности для штаммов M3 и M4 недоступны, но целенаправленный анализ репрезентативных штаммов позволяет предположить, что они представляют собой стабильные циркулирующие генотипы. Анализ последовательности изолятов вируса ветряной оспы выявил как общие, так и специфические маркеры для каждого генотипа и подтвердил единую стратегию генотипирования. Несмотря на высокое разнообразие генотипов, признаков внутригенотипической рекомбинации обнаружено не было. Пять из семи генотипов VZV были надежно распознаны с использованием только четырех однонуклеотидных полиморфизмов (SNP), присутствующих в ORF22, а генотипы E1 и E2 были разрешены с использованием SNP, расположенных в ORF21, ORF22 или ORF50. Анализ последовательности 342 клинических образцов ветряной оспы и опоясывающего лишая из 18 европейских стран выявил следующее распределение генотипов: E1, 221 (65%); Е2, 87 (25%); М1, 20 (6%); М2, 3 (1%); М4, 11 (3%). Штаммов M3 или J не наблюдалось.[17] Из 165 клинических изолятов ветряной оспы и опоясывающего лишая из Австралии и Новой Зеландии, типированных с использованием этого подхода, 67 из 127 восточных австралийских изолятов были E1, 30 были E2, 16 были J, 10 были M1 и 4 были M2; 25 из 38 новозеландских изолятов были E1, 8 — E2 и 5 — M1.

Частота мутаций для синонимичных и несинонимичных мутаций среди герпесвирусов оценивается в 1 × 10–7 и 2,7 × 10–8 мутаций/участок/год соответственно на основе высококонсервативного гена gB.

Лечение 
Существует несколько терапевтических средств для лечения заболеваний, вызванных вирусом, включая ацикловир от ветряной оспы, фамцикловир, валацикловир от опоясывающего лишая, иммуноглобулин против опоясывающего лишая (ZIG) и видарабин. Ацикловир часто используется в качестве препарата выбора при первичных инфекциях, и его раннее начало может значительно сократить продолжительность любых симптомов. Однако для достижения эффективной концентрации ацикловира в сыворотке обычно требуется внутривенное введение, что затрудняет его использование вне больницы.

Вакцинация 
Живая аттенуированная вакцина из штамма вируса ветряной оспы Oka/Merck доступна и продается в Соединенных Штатах под торговым названием Varivax. Она была разработана компанией Merck, Sharp & Dohme в 1980-х годах из штамма вируса Oka, выделенного и ослабленного Митиаки Такахаши и его коллегами в 1970-х годах. Вакцина был представлена в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для одобрения в 1990 году и была одобрен в 1995 году. С тех пор она была добавлен в рекомендуемые графики вакцинации детей в Австралии, США и многих других странах. Вакцинация против ветряной оспы вызвала у некоторых опасения, что иммунитет, вызванный вакциной, может не быть пожизненным, что, возможно, делает взрослых уязвимыми для более тяжелых заболеваний, поскольку иммунитет от их детской иммунизации ослабевает. Охват вакцинацией в Соединенных Штатах населения, рекомендованного для вакцинации, приближается к 90% с сопутствующим снижением заболеваемости ветряной оспой, а также госпитализаций и смертей, вызванных этим вирусом. К настоящему времени клинические данные доказали, что вакцина эффективна.  В 2006 году Консультативный комитет CDC по практике иммунизации (ACIP) рекомендовал вторую дозу вакцины перед поступлением в школу, чтобы обеспечить поддержание высокого уровня иммунитета к ветряной оспе.

В 2006 году FDA одобрило Зоставакс для профилактики опоясывающего лишая. Зоставакс представляет собой более концентрированный состав вакцины Варивакс, предназначенный для индукции иммунного ответа у пожилых людей, чей иммунитет к вирусу ветряной оспы ослабевает с возрастом. Систематический обзор Кокрановской библиотеки показывает, что Зоставакс снижает заболеваемость опоясывающим лишаем почти на 50%.

Shingrix — это субъединичная вакцина против V. zoster (гликопротеин E), разработанная GlaxoSmithKline и одобренная FDA в США в октябре 2017 года. ACIP рекомендовал Shingrix для взрослых старше 50 лет, включая тех, кто уже получил Zostavax. Комитет проголосовал за то, чтобы Shingrix предпочтительнее Zostavax для профилактики опоясывающего лишая и связанных с ним осложнений, поскольку клинические данные фазы 3 показали эффективность вакцины> 90% против опоясывающего лишая во всех возрастных группах, а также устойчивую эффективность в течение четырехлетнего наблюдения. В отличие от Зоставакса, который вводится однократно, Шингрикс вводится двумя внутримышечными дозами с интервалом от двух до шести месяцев. Было показано, что эта вакцина является иммуногенной и безопасной для взрослых с вирусом иммунодефицита человека.

История 
Сыпь, похожая на ветряную оспу, была признана и описана древними цивилизациями; связь между опоясывающим лишаем и ветряной оспой не была осознана до 1888 года. В 1943 г. было отмечено сходство между вирусными частицами, выделенными из очагов опоясывающего лишая, и частицами ветряной оспы. В 1974 г. была представлена первая вакцина против ветряной оспы.

Вирус ветряной оспы был впервые выделен Эвелин Никол, когда она работала в Кливлендской городской больнице. Томас Хакл Веллер также выделил вирус и обнаружил доказательства того, что один и тот же вирус вызывает как ветряную оспу, так и опоясывающий герпес.

Этимология названия вируса происходит от двух вызываемых им заболеваний: ветряной оспы и опоясывающего герпеса. Слово ветряная оспа, возможно, происходит от натуральной оспы, термина для обозначения оспы, придуманного Рудольфом Августином Фогелем в 1764 году.

Примечания

Ссылки 
 VZV Research Foundation

Alphaherpesvirinae
Ветряная оспа